Ángel García (n. 1800- ¿?), soprannominato Cabeza de Perro, pirata spagnolo
 Ángel García Lucas (n. 1941), cestista portoricano
 Ángel Luis García García (n. 1988), cestista portoricano